Laophontina är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Norman och T. Scott 1905. Laophontina ingår i familjen Laophontidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Laophontina